Marjanske (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Apostolowe mit 3900 Einwohnern. Das 1782 erstmals schriftlich erwähnte Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde.

Geographie 
Marjanske liegt am zum Kachowkaer Stausee angestauten Dnepr am Beginn des Dnepr-Krywyj-Rih-Kanals.

Am Ort vorbei verläuft die Fernstraße N 23, die in Richtung Nordwesten nach 27 km zum Rajonzentrum Apostolowe und im weiteren Verlauf nach Krywyj Rih sowie in Richtung Osten nach 43 km nach Nikopol führt. Im Osten grenzt Marjanske an das Dorf Hruschiwka und im Süden an die, zur Oblast Cherson zählende Siedlung städtischen Typs Nowoworonzowka.

Weblinks 
 Geschichte der Städte und Dörfer der Ukraine, Marjanske (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Apostolowe
Ort am Dnepr
Ersterwähnung 1782